

Сулістровиці — село в гміні Собутка Вроцлавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Сулістровиці — село в гміні Хлевіська Шидловецького повіту Мазовецького воєводства